Caledònia, part nord de la Gran Bretanya i la part al nord de la província romana de Britània.
 Caledonia (Illinois)
 Caledonia (Minnesota)
 Caledonia (Mississipí)
 Caledonia (Missouri)
 Caledonia (Ohio)
 Caledonia (Wisconsin)
 Nova Caledònia, arxipèlag de la Melanèsia.
 Caledonia AIA, club de Trinitat i Tobago de futbol de la ciutat de Malabar.
 Caledonia (lletra tipogràfica)